Cicina est un toponyme qui peut désigner :
Cicina, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Trebinje et dans la République serbe de Bosnie ;
Ćićina, un village de Serbie situé dans la municipalité d'Aleksinac, district de Nišava.